Vaitiekūnas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Personen 

Petras Vaitiekūnas (* 1953), Diplomat und Politiker, Minister
Petras Vaitiekūnas (Pfarrer) (1891–1946), katholischer Pfarrer und Politiker, Bürgermeister von Jonava
 Ričardas Vaitiekūnas (* 1953),  Geologe und Politiker, von 2000 bis 2003 Bürgermeister der Rajongemeinde Klaipėda

Familienname
Litauischer Personenname